Чернозёмовка — посёлок в составе Дашковского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь. Находится рядом с одноимённой железнодорожной станцией на линии Могилёв — Жлобин.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Селец, Новосёлки, Красница-1, Красница-2.

См. также 
Дашковский сельсовет
Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района